est le titre de plusieurs œuvres :

Cinématographiques 
 The Way Out, un court métrage américain réalisé par Maurice Costello et William V. Ranous sorti en 1913 ;  
 , un court métrage américain  réalisé par Anthony O'Sullivan sorti en 1915 ;  
 The Way Out, un film américain réalisé par George Kelson sorti en 1918 ;  
  (Dial 999), un film britannique réalisé par Montgomery Tully sorti en 1955 ;  
 The Way Out (Zaneta), titre international d'un film tchèque réalisé par Petr Václav sorti en 2014.

Musicales 
 , un album du groupe The Books sorti en 2010.